«Live aus Berlin» () — концерт німецького гурту «Rammstein».

Композиції 

 «Spiel mit mir» (5:22)
 «Bestrafe mich» (3:49)
 «Weißes Fleisch» (4:35)
 «Sehnsucht» (4:25)
 «Asche zu Asche» (3:24)
 «Wilder Wein» (5:17)
 «Heirate mich» (6:16)
 «Du riechst so gut» (5:24)
 «Du hast» (4:27)
 «Bück dich» (5:57)
 «Engel» (Підспів. «Bobo») (5:57)
 «Rammstein» (5:29)
 «Laichzeit» (5:14)
 «Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?» (5:52)
 «Seemann» (6:54)

Відеоверсія концерту містить також пісні «Herzeleid» та «Tier», проте не містить «Bück dich».

Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Rammstein
Концертні альбоми 1999
Серпень 1999
Альбоми німецьких виконавців
Події 30 серпня
Рок-альбоми